Distretto di Vista Alegre – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di Vista Alegre – distretto del Perù nella regione di Ica